Кладочний — українське прізвище.

 Отець-доктор Кладочний Йосиф
 Кладочний Василь (1914) — громадський діяч у США, меценат книги «Бучач і Бучаччина»

Примітки 

Українські прізвища